Museo nazionale etrusco di Marzabotto
Museo nazionale etrusco di Villa Giulia – museo di Roma
Museo etrusco Guarnacci – museo di Volterra
Museo gregoriano etrusco – museo della Città del Vaticano, parte dei Musei Vaticani

Pagine correlate 

 Museo nazionale etrusco